

Références 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 Géoportail (notamment ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour divers points de détails concernant la géographie de la ligne (sites consultés le ).

Saint-Just-en-Chaussée - Douai